

Patronyme 

 Nicolas Houël (v. 1524-1587), maître apothicaire français et ordonnateur de travaux artistiques auprès de Catherine de Médicis ;
 Jean-Pierre Houël (1735-1813), graveur, dessinateur et peintre français ;
 Jean-Benjamin Houël (v. 1776-1853), dessinateur et peintre français ;
 Charles Houël (1616-1682), gouverneur de Guadeloupe, fondateur de la ville de Basse-Terre ;
 Charles Houël (1819-1849), peintre français ;
 Charles François Robert Houël marquis d'Houelbourg (1659-1736), fils de Charles Hoël, gouverneur de l'Ile de Ré ;
 Charles-Juste Houël (1787-1832), érudit français ;
 Éphrem Houël (1807-1885), directeur de haras national français, essayiste équin, initiateur des courses au trot en France ;
 Jean Hubert Houël (1802-1889), avocat et homme politique français ;
 Jules Hoüel, (1823 - 1886) est un mathématicien français ;
 Marcel Houël (1921-1985), homme politique français.

Toponyme 

 Rue Nicolas-Houël, rue du  de Paris.